

Nom propre 
 Agnat, commune française située dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne

Nom commun 
 agnat, terme du droit romain et de généalogie